Дарія Гаврилова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки в другому колі її перемогла Арина Соболенко.

Соболенко виграла свій перший титул Туру WTA, у фіналі перемігши Карлу Суарес Наварро з рахунком 6–1, 6–4. Суарес Наварро досягнула фіналу попри те, що зіграла лише один завершений матч за перші чотири кола.

Сіяні гравчині 
Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Примітки

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Connecticut Open, одиночний розряд
Одиночний розряд